Dictyocatenulata är ett släkte av lavar. Dictyocatenulata ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyocatenulata